«We Shall Overcome: The Seeger Sessions» — 14-й студийный альбом американского рок-певца Брюса Спрингстина, выпущенный 25 апреля 2006 года и записанный на лейбле Columbia Records. Продюсерами диска были Брюс Спрингстин и Джон Ландау. Альбом получил премию Грэмми как лучший фолк-диск и золотой статус в США.

История 
Релиз диска состоялся 25 апреля 2006 года на лейбле Columbia Records, второй раз подряд без его группы E Street Band и второй раз это был не рокмузыкальный проект. Брюс собрал малоизвестных музыкантов для записи на своей загородной ферме в Нью-Джерси. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики.

Альбом в 2007 году получил премию Грэмми в категории Grammy Award for Best Ethnic or Traditional Folk Recording во время 49-й церемония (15 февраля 2007 года, Лос-Анджелес).
«We Shall Overcome: The Seeger Sessions» достиг № 3 в хит-параде США Billboard 200, к январю 2009 года в США было продано 700 000 копий альбома и он получил золотой статус от RIAA.

Список композиций

Участники записи 
 Брюс Спрингстин — основной вокал, гитара, гармоника, синтезатор, перкуссия, орган
 Сэм Бэрлфилд — скрипка
 Арт Барон — туба
 Франк Бруно — гитара
 Джереми Хацки — бас
 Марк Клиффорд — банджо
 Ларри Игл — ударны и перкуссия
 Чарльз Джиордано — орга B-3, фортепиано, аккордеон
 Эд Манион — саксофон
 Марк Пендер — труба, бэк-вокал
 Ричи «La Bamba» Розенберг — тромбон, бэк-вокал
 Патти Скэлфа — бэк-вокал
 Сюзи Тирелл — скрипка, бэк-вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Brucebase  — Detailed info about the album’s recording sessions
 Springsteen Lyrics  — Lyrics and detailed info to all Seeger Sessions songs
 Bruce is the boss album review
 The Songs of the Seeger Sessions

Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»